Лі На була дворазовою чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила кар'єру тенісистки 19 вересня 2014 року.
Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Тімеа Бачинскі з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Shenzhen Open
2015